Бересток — топоним:

Россия 
 Бересток — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Бересток — село в Севском районе Брянской области.

Украина 
 Бересток — посёлок,  Константиновский район,  Донецкая область
 Бересток — село,  Залещицкий район,  Тернопольская область

См. также 

 Берест